Mitsubishi Space Star er en modelbetegnelse for to forskellige bilmodeller fra Mitsubishi Motors:

 Mitsubishi Space Star (1998) − en mini-MPV, produceret mellem 1998 og 2004
 Mitsubishi Space Star (2012) − en minibil, produceret siden 2012